Dit is een lijst van planetoïden 29701-29800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (29701) - || 1998 YT6|| 20 december 1998 || CSS
|-
| (29702) - || 1998 YY6|| 23 december 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| (29703) - || 1998 YL7|| 22 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (29704) - || 1998 YB9|| 23 december 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (29705) Cialucy || 1998 YP10|| 26 december 1998 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| (29706) Simonetta || 1998 YS11|| 25 december 1998 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| (29707) - || 1998 YU14|| 22 december 1998 || Spacewatch
|-
| (29708) - || 1998 YQ15|| 22 december 1998 || Spacewatch
|-
| (29709) - || 1999 AF2|| 9 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (29710) - || 1999 AK2|| 9 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (29711) - || 1999 AU5|| 12 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (29712) - || 1999 AX6|| 9 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (29713) - || 1999 AK7|| 10 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (29714) - || 1999 AL7|| 10 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (29715) - || 1999 AW7|| 13 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (29716) - || 1999 AY7|| 13 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (29717) - || 1999 AC8|| 13 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (29718) - || 1999 AH18|| 11 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (29719) - || 1999 AF19|| 13 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (29720) - || 1999 AC20|| 13 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (29721) - || 1999 AC21|| 13 januari 1999 || T. Kagawa
|-
| (29722) - || 1999 AQ23|| 14 januari 1999 || LONEOS
|-
| (29723) - || 1999 AD24|| 14 januari 1999 || Višnjan Observatory
|-
| (29724) - || 1999 AP24|| 15 januari 1999 || ODAS
|-
| (29725) - || 1999 AC25|| 15 januari 1999 || ODAS
|-
| (29726) - || 1999 AH26|| 9 januari 1999 || N. Kawasato
|-
| (29727) - || 1999 AC34|| 15 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (29728) - || 1999 AM34|| 14 januari 1999 || LONEOS
|-
| (29729) - || 1999 BY1|| 18 januari 1999 || LINEAR
|-
| (29730) - || 1999 BE2|| 18 januari 1999 || CSS
|-
| (29731) - || 1999 BY2|| 19 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (29732) - || 1999 BZ2|| 19 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (29733) - || 1999 BA4|| 18 januari 1999 || T. Kagawa
|-
| (29734) - || 1999 BP5|| 21 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (29735) - || 1999 BR6|| 21 januari 1999 || ODAS
|-
| (29736) Fichtelberg || 1999 BE7|| 21 januari 1999 || J. Kandler
|-
| (29737) Norihiro || 1999 BG7|| 21 januari 1999 || A. Nakamura
|-
| (29738) Ivobudil || 1999 BT8|| 23 januari 1999 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (29739) - || 1999 BM9|| 16 januari 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (29740) - || 1999 BS9|| 19 januari 1999 || Črni Vrh
|-
| (29741) - || 1999 BM10|| 24 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (29742) - || 1999 BQ12|| 24 januari 1999 || Črni Vrh
|-
| (29743) - || 1999 BM15|| 26 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (29744) - || 1999 BG20|| 16 januari 1999 || LINEAR
|-
| (29745) - || 1999 BM20|| 16 januari 1999 || LINEAR
|-
| (29746) - || 1999 BB25|| 18 januari 1999 || LINEAR
|-
| (29747) - || 1999 BJ25|| 18 januari 1999 || LINEAR
|-
| (29748) - || 1999 BZ31|| 19 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (29749) - || 1999 CN || 5 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (29750) Chleborad || 1999 CA3|| 8 februari 1999 || C. W. Juels
|-
| (29751) - || 1999 CE4|| 9 februari 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (29752) - || 1999 CG4|| 10 februari 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (29753) Silvo || 1999 CY4|| 10 februari 1999 || S. Sposetti
|-
| (29754) - || 1999 CE5|| 12 februari 1999 || T. Urata
|-
| (29755) - || 1999 CT5|| 12 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (29756) - || 1999 CW5|| 12 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (29757) - || 1999 CH8|| 13 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (29758) - || 1999 CN8|| 13 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (29759) - || 1999 CR8|| 12 februari 1999 || K. Korlević
|-
| (29760) - || 1999 CM10|| 15 februari 1999 || Kleť
|-
| (29761) - || 1999 CJ16|| 13 februari 1999 || M. Tombelli, S. Bartolini
|-
| (29762) - || 1999 CK17|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29763) - || 1999 CH20|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29764) - || 1999 CC23|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29765) - || 1999 CG23|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29766) - || 1999 CL24|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29767) - || 1999 CO24|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29768) - || 1999 CZ27|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29769) - || 1999 CE28|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29770) - || 1999 CT28|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29771) - || 1999 CA31|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29772) - || 1999 CH31|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29773) - || 1999 CH34|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29774) - || 1999 CL44|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29775) - || 1999 CO45|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29776) - || 1999 CV45|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29777) - || 1999 CK46|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29778) - || 1999 CO48|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29779) - || 1999 CK49|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29780) - || 1999 CJ50|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29781) - || 1999 CL50|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29782) - || 1999 CN50|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29783) - || 1999 CU50|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29784) - || 1999 CD51|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29785) - || 1999 CD55|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29786) - || 1999 CO57|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29787) - || 1999 CR57|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29788) - || 1999 CG60|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29789) - || 1999 CD64|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29790) - || 1999 CW64|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29791) - || 1999 CC65|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29792) - || 1999 CG65|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29793) - || 1999 CH65|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29794) - || 1999 CC67|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29795) - || 1999 CL71|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29796) - || 1999 CW77|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29797) - || 1999 CC78|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29798) - || 1999 CP79|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29799) - || 1999 CZ81|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (29800) - || 1999 CM84|| 10 februari 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten